Uji kan syfta på:
 Uji, Kyōto - en stad i Kyōto prefektur, Japan
 Uji (klan) - ett japanskt klansystem
 Ujibomben - en japansk bombmodell